Nome di due diversi assedi della rivoluzione haitiana:

Assedio di Port-au-Prince (1793)
Assedio di Port-au-Prince (1803)